Oberto II, vescovo di Asti dal 1237 al 1244
Oberto II della dinastia Obertenghi
Oberto II di Biandrate, condottiero del XII secolo, partecipante della quarta crociata
Oberto II Pallavicino (morto 1269), condottiero italiano, capitano di ventura sotto Federico II di Svevia.